Цистерна:

 Цистерна — хранилище (ёмкость) первоначально для жидкостей, а теперь и для сыпучих веществ:
 Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя.
 Автоцистерна (автомобильная цистерна, автомобиль-цистерна) — цистерна на автомобильном шасси, предназначена для перевозки и временного хранения жидких или сыпучих веществ автодорожным транспортом.
 Железнодорожная цистерна (вагон-цистерна) — вид подвижного состава железных дорог, цистерна на железнодорожном шасси, предназначена для перевозки и временного хранения жидких или сыпучих веществ  железнодорожным транспортом.
 Контейнер-цистерна (танк-контейнер) — мультимодальная транспортная единица, предназначенная для перевозки жидких или сыпучих веществ тремя видами транспорта: морским (речным), железнодорожным и автодорожным.
 Подпаутинные (субарахноидальные) цистерны — участки расширения субарахноидального пространства в области расхождения паутинной и мягкой мозговых оболочек, располагающиеся преимущественно на основании головного мозга.